Varios buques de la Royal Navy Británica han recibido el nombre HMS Sussex:

 fue una fragata de clase Ruby botado con entre 38 y 40 cañones en 1652, reformado posteriormente para portar 46 cañones, y que estalló en 1653.
 fue un navío de línea hundido en el mar Mediterráneo 1694. 
 fue un crucero de clase County botado en 1928 y desguazado en 1950.
 fue el nombre de la unidad de la Real Reserva Naval con base en Brighton, cerrada en 1994. 

Nombres de buques británicos